Прем'єр-міністр Ірландії, Тишех () — голова уряду та фактичний голова виконавчої влади Ірландії, що висувається палатою представників і затверджується президентом Республіки.

З 17 грудня 2022 року посаду прем'єр-міністра обіймає Лео Варадкар — лідер партії Фіне Гел.

Перелік прем'єр-міністрів Ірландії 
 Кахал Бру — 1919;
 Еймон де Валера — 1919—1922;
 Майкл Коллінз — 1922;
 Артур Ґріффіт — 1922;
 Вільям Косгрейв — 1922—1932;
 Еймон де Валера — 1932—1948;
 Джон Костелло — 1948—1951;
 Еймон де Валера — 1951—1954;
 Джон Костелло — 1954—1957;
 Еймон де Валера — 1957—1959;
 Шон Лемасс — 1959—1966;
 Джек Лінч — 1966—1973;
 Ліам Косгрейв — 1973—1977;
 Джек Лінч — 1977—1979;
 Чарльз Гогі — 1979—1981;
 Ґаррет Фітцджеральд — 1981—1982;
 Чарльз Гогі — 1982;
 Ґаррет Фітцджеральд — 1982—1987;
 Чарльз Гогі — 1987—1992;
 Альберт Рейнольдс — 1992—1994;
 Джон Братон — 1994—1997;
 Берті Агерн — 1997—2008;
 Браян Ковен — 2008—2011;
 Енда Кенні — 2011—2017;
 Лео Варадкар — 2017—2020;
 Міхал Мартін — 2020—2022;
 Лео Варадкар — з 17 грудня 2022.

Посилання 
 Офіційний сайт
 WWW.Worldstatesmen.org/Ireland
 Джон Маккормак. Історія Ірландії. Київ. «Юніверс». 2006. -296с.

Політика Ірландії
 
Ірландія